Pumares puede referirse a:

provincia de La Coruña 
Pumares (Boqueijón), lugar de la parroquia de Sergude, concello de Boqueijón.
Pumares (Santiso), lugar de la parroquia de Belmil, concello de Santiso.

provincia de Lugo 
Pumares (Cospeito), lugar de la parroquia de Arcillá, concello de Cospeito.
Pumares (Taboada), lugar de la parroquia de Taboada dos Freires, concello de Taboada.

provincia de Orense 
Pumares (Allariz), lugar de la parroquia de Seoane, concello de Allariz.
Pumares (Bande), lugar de la parroquia de Cadós, concello de Bande.
Pumares (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Ponte Ambía, concello de Baños de Molgas.
Pumares (Carballeda de Valdeorras), lugar y parroquia del concello de Carballeda de Valdeorras.

Asturias 
Pumares (Santa Eulalia de Oscos), aldea de la parroquia de Santalla, concejo de Santa Eulalia de Oscos.
Pumares (Siero), casería de la parroquia de Argüeyes, concejo de Siero.

provincia de Pontevedra 
Pumares (La Estrada), lugar de la parroquia de Ribela, concello de La Estrada.
Pumares (Sober), lugar de la parroquia de Brosmos, concello de Sober.

Cantabria 
 Los Pumares (Lamasón), lugar del municipio de Lamasón.
 Los Pumares (Miera), localidad del municipio de Miera.